Tila - um gênero de mariposas

Pessoas
Tila Tequila
Mãe Tila

Localidades

Tila (Chiapas)

Veja também
Teela - uma personagem da franquia Masters of the Universe, filha do Mentor

Desambiguação